Главным фаворитом соревнований была немка Хайде Розендаль, которая за два года до Олимпиады установила в Торино мировой рекорд в этой дисциплине — 6,84. Однако Розендаль имела только второй результат сезона после болгарки Дианы Йорговой.

В первой же попытке Розендаль показала 6.78, и это результат принёс ей золотую медаль. Диана Йоргова в четвёртой попытке прыгнула всего на сантиметр ближе и завоевала серебро.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 31.08.1972—31.08.1972

Квалификационные соревнования 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 31.08.1972

33 участницы были разбиты на 2 группы из 17 и 16 человек. В финал выходили 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 6,30 м.

Финал 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 31.08.1972

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972

Прыжки в длину на Олимпийских играх